Флаг муниципального образования городское поселение Лю́берцы Люберецкого муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 29 июня 2007 года решением Совета депутатов городского поселения Люберцы № 119/4 и 6 июля 2007 внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3475.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение поднимающегося красного острия, наклонённого от древка и имеющего белую окантовку, сужающуюся кверху; на конце острия — золотая звезда; внизу остриё расширяется, образуя полосу вдоль нижнего края».

«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее изображение поднимающегося красного острия, наклонённого от древка и имеющего тонкую серебряную окантовку, сужающуюся кверху; на конце острия — золотая звезда; внизу остриё расширяется, образуя полосу вдоль нижнего края».

Обоснование символики 

Флаг, разработанный на основе герба, языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности городского поселения.

Основная идея флага заключена в звезде с серебряным хвостом, имеющей многозначную символику:

— взлетающая звезда аллегорически символизирует полёт в космос Юрия Алексеевича Гагарина, начавшего свой трудовой путь на люберецкой земле;

— звезда отражает безграничность научной мысли: образование и наука составляют основную часть производственного потенциала городского поселения;

— звезда, устремлённая ввысь, также указывает на зарождение и развитие в Люберцах вертолётостроения.

Остриё — символ вершины, ускорения, стремления вперёд.

Кайма острия составляет литеру «Л» — заглавную в названии города.

Голубой цвет (лазурь) — символ чести, духовности, возвышенных устремлений, небесных просторов — усиливает символику главной фигуры флага.

Красный цвет — символ трудолюбия, силы, мужества, красоты и праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Жёлтый цвет (золото) — символ творчества и интеллекта, богатства, стабильности, солнечного света.

История 

29 марта 2006 года, с целью формирования у жителей города Люберцы гордости за свой город, воспитания чувства патриотизма, популяризации города среди городов и жителей Московской области и приведения символики города Люберцы в соответствие с программой Геральдической комиссии при губернаторе Московской области, решением Совета депутатов городского поселения Люберцы № 27/8, утверждено «Положение» о проведении городского конкурса на герб, флаг и гимн города Люберцы.

Конкурс объявлялся в срок с 10 апреля по 1 июня 2006 года. Призовой фонд конкурса составил 30 тысяч рублей и к участию в нём допускались только граждане России.

29 марта 2006 года, в целях сохранения исторической символики и воспитания патриотических чувств у жителей города Люберцы, решением Совета депутатов городского поселения Люберцы № 29/8, утверждено «Положение» о флаге города Люберцы.

15 июня 2007 года подведены итоги конкурса на герб, флаг и гимн города Люберцы.

Решением Совета депутатов городского поселения Люберцы от 29 июня 2007 года № 119/4, в соответствии с решениями Совета депутатов от 29 марта 2006 года № 27/8 и № 29/8 и рассмотрев решение конкурсной комиссии от 15 июня 2007 года № 1/5, утверждён рисунок флага муниципального образования городское поселение Люберцы, его геральдическое описание и обоснование символики.

Примечания 

Флаг
Флаги городов России